Дерек Лоуренс (, 16 ноября 1941 – 13 мая 2020) — британский музыкальный продюсер, наиболее известный своей работой с группами The Outlaws, Deep Purple, Machiavel, Flash и Wishbone Ash.

В конце 1963 года Лоуренс заключил контракт с Джо Миком, продюсером британской группы The Outlaws, в которой тогда играл начинающий гитарист Ричи Блэкмор. Совместная деятельность Лоуренса и Мика продолжалась до 1965 года, ознаменовавшись продюсированием мерсибит-группы Freddie Starr. В конце 1960-х Лоуренс работал с несколькими рок-коллективами, в том числе с The Pretty Things. 

В 1968 году он спродюсировал трек Jethro Tull «Sunshine Day», а в период 1968 – 1969 гг. он спродюсировал первые три альбома Deep Purple, записанные на студиях Pye Studios и De Lane Lea Studios в Лондоне.

Деятельность Лоуренса в 80-е годы была менее активной, иногда он записывался с Карлом Уэйном, Тони Уилсоном и другими. 

Лоуренс скончался от рака 13 мая 2020 в возрасте 78 лет.

Альбомы, спродюсированные Лоуренсом 
 Deep Purple: Shades of Deep Purple (1968)
 Deep Purple: The Book of Taliesyn (1968)
 Deep Purple: Deep Purple (1969)
 Wishbone Ash: Wishbone Ash (1970)
 Wishbone Ash: Pilgrimage (1971)
 Green Bullfrog: Green Bullfrog (1971)
 Wishbone Ash: Argus (1972)
 Angel: Angel (1975)
 Angel: Helluva Band (1976)
 Legs Diamond: Legs Diamond (1977)
 Quiet Riot: Quiet Riot (1977)
 Wishbone Ash: No Smoke Without Fire (1978)
 Fist: Turn the Hell On (1980)
 Quartz: Stand Up and Fight (1980)
 E.F. Band: Last Laugh Is on You (1981)

Примечания

Ссылки 
 Derek Lawrence на сайте allmusic
 Интервью продюсера на сайте Deep-Purple.net

 
Музыкальные продюсеры Великобритании